Qanun, instrument de corda
 Qanun (llei), codi tradicional de regions islàmiques i d'Europa de l'est
 Zij, tauletes astronòmiques